El término EFE puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Explotación de Ferrocarriles por el Estado, antiguo organismo ferroviario español;
 a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, empresa estatal chilena encargada del transporte de carga y pasajeros por ferrocarril;
 a la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos o Ferrocarril Transandino del Ecuador;
 a la Agencia EFE, servicio de noticias internacional dentro de las llamadas agencias de información, fundada en 1939 en España.};
 al Trofeo EFE, galardón deportivo que otorga la Agencia EFE;
 a Helados EFE, marca de helados de Venezuela;
 a Tiendas EFE, compañía peruana dedicada a la comercialización de equipos electrodomésticos;
 al estado de flujo de efectivo, estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes;
 al nombre de la letra F;
 a Efe, nombre científico para clasificación botánica de Asuman Efe.